Zúñiga es un nombre que se puede referir a varios lugares y personajes:

Lugares 
 Zúñiga, municipio de Navarra, España.
 Zúñiga, localidad chilena de la Región de O'Higgins.
 El distrito de Zúñiga, en la provincia de Cañete, Perú.
 Tlajomulco de Zúñiga, municipio del estado de Jalisco, México.
 El liceo Óscar Castro Zúñiga, en Rancagua, Chile.
 Glaciar Zúñiga, que se encuentra en la Antártica.

Personas 

 Alonso de Ercilla y Zúñiga, poeta español autor de La Araucana y soldado del ejército real de España. Siglo XVI.
 Arcadio Zúñiga y Tejeda (1858-1892), compositor, poeta, músico y periodista mexicano.
 Baltasar de Zúñiga y Guzmán, político español del siglo XVIII.
 Baltasar de Zúñiga y Velasco, valido de Felipe IV de España. Siglo XVII.
 Diego López de Zúñiga y Velasco, virrey del Perú en el siglo XVI.
 Ernesto Pérez Zúñiga, escritor español de los siglos XX-XXI.
 Eugenio Zúñiga, general mexicano de los siglos XIX y XX.
 Félix Rioja Zúñiga, religioso español del siglo XVII
 Fernando Zúñiga, lingüista chileno-suizo.
 Francesillo de Zúñiga, escritor español del siglo XVI.
 Francisco López de Zúñiga, gobernador del Reino de Chile durante el siglo XVII.
 Gaspar de Zúñiga y Acevedo, quinto conde de Monterrey. Siglo XVI.
 José Miguel Zúñiga, futbolista español.
 Juan Pérez Zúñiga, escritor español del siglo XX.
 Juan Camilo Zúñiga, futbolista colombiano.
 Edgar Zúñiga, futbolista costarricense.
 Juan de Zúñiga y Pimentel, último Gran Maestre de la Orden Militar de Alcántara. Siglo XVI.
 Maite Zúñiga, atleta española.
 Olivia Zúñiga (1916-1992), poetisa y novelista mexicana.
 Óscar Castro Zúñiga, escritor y poeta chileno.
 Pablo Zúñiga, periodista chileno.
 Sebastián Zúñiga, futbolista chileno.

Otros 
 Zuniga, un género de arañas la familia Salticidae.
 Tratado Zúñiga-de la Espirella, que define los límites entre Costa Rica y Panamá.